Harcerska Szkoła Ratownictwa – jednostka Związku Harcerstwa Polskiego odpowiedzialna za specjalność ratowniczą
 Hlavni Sprava Rozvedky – nieistniejące już czeschosłowackie służby specjalne